Белградска крепост може да се отнася за някоя от едноименните средновековни български крепости:
 Белградска крепост - в гр. Белград, днешна Сърбия
 Белградска крепост – в гр. Берат, днешна Албания
 Белградска крепост – в гр. Белгород Днестровски, днешна Украйна

Крепости